Basidiolum är ett släkte av svampar. Basidiolum ingår i ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Basidiolum

en:Basidiolum